Surco puede referirse a:
 Surco de labranza, "hendidura que se hace en la tierra con el arado".
 Canaleta hecha en los campos cultivados para llevar el agua desde el canal de riego hasta las plantas.
 Incisión, "señal o hendidura prolongada que deja una cosa que pasa sobre otra".
 Arruga "en el rostro o en otra parte del cuerpo".
 Surco de disco "cada una de las estrías de un disco musical".
 Microsurco

Anatomía
 Surco (anatomía), término general para una hendidura, ranura o repliegue en la superficie de un órgano.
 Surco (neuroanatomía), anfractuosidad (cavidad sinuosa o irregular) que separa las circunvoluciones cerebrales.
 Surco neural, en embriología, estructura anatómica producida después de la etapa de gastrulación en el embrión.

Topónimos
 Santiago de Surco, distrito de la provincia de Lima (Perú).
 San Jerónimo de Surco, distrito de la provincia de Huarochirí (Perú).

Títulos de obras
Surcos, película de José Antonio Nieves Conde (1951)

Otros usos
 Surco ferroviario (slot), reserva de turno para realizar un trayecto por vía férrea.
Surco del pan, es decir la greña o pliegue de un pan.

Enlaces externos